765 може да се отнася за:

 765 година от новата ера
 765 година преди новата ера
 765, число
 765 Маттиаца, астероид
 NGC 765, галактика